Tool – gruppo musicale statunitense
 Tool – centro abitato del Texas, negli Stati Uniti d'America
 Tool – termine della lingua inglese comunemente usato, in vari ambiti, come sinonimo di attrezzo

Altri progetti